Buòus (en francès Buoux) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Fills il·lustres 
 Pèire Pessamessa escriptor en occità que fou batlle de la vila durant 28 anys.

Referències 

Municipis de la Valclusa